Илуминација (лат. illuminatio) може бити:
 Свечано осветљаваље, расвета
 Бојадисање неког цртежа, бакрореза или отиска у камену 
 Украшавање рукописних књига - илуминирани рукописи
 Изненадно надахнуће, светлост која озари душу, инспирација - просветљење

Референце